Zhanakorgan kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Zhangaqorghan Aūdany, distrikt, Qyzylorda, 
 Zhangaqorghan, ort, Qyzylorda, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar